

Зайчики — селище, Бабушкінський район, Вологодська область
 Зайчики — присілок, Леб'язький район, Кіровська область

Зайчики — село, Хмельницький район, Хмельницька область